Afanásio Nikitin - um mercador russo
Sarah Nikitin - uma arqueira brasileira
4605 Nikitin - um asteroide
Ou ainda:
Nikitinia - um gênero de plantas

Desambiguação